

Persone
 Erik Reinert – economista norvegese
 Petur Reinert – arbitro di calcio faroese
 Robert Reinert – regista e sceneggiatore austriaco
 Sean Reinert – batterista statunitense

Tennis
 Reinert Open – torneo di tennis che si gioca a Versmold in Germania